Edgar – imię męskie pochodzenia angielskiego
 Edgar – opera Giacoma Pucciniego z 1889
 Edgar – typ krążowników
 Edgar – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Carbon
 Edgar – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Edgar – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Edgar (ang. Edgar Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Edgar (ang. Edgar Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Edgar (ang. Edgar County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois